Сокращение NNK может означать:
  (систематическое наименование — 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанон) — химическое вещество, производное никотина, один из канцерогенов табачного дыма.
 NNK — код IATA для аэропорта Накнек (Аляска, США).

См. также 
 ННК (кириллицей)